

Geografia 
 Prévessin-Moëns – comune francese nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi

Persone 
 Jean-Baptiste Moens – filatelico belga riconosciuto come il primo commerciante di francobolli per collezionisti
 Marc Moens – canoista belga
 Oscar Moens – ex calciatore olandese, portiere
 Roger Moens – ex mezzofondista belga